Il doppio del torneo di tennis Tasmania Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jamie Morgan e Todd Woodbridge che hanno battuto in finale Roger Rasheed e Carl Turich 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Neil Borwick /  Peter Carter (primo turno)
 Jamie Morgan /  Todd Woodbridge (Campioni)

 David Adams /  Charlton Eagle (semifinali)
 Roger Rasheed /  Carl Turich (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tasmania Challenger 1989